Skudeneshamn is een plaats in de Noorse gemeente Karmøy, provincie Rogaland. Skudeneshamn telt 3197 inwoners (2007) en heeft een oppervlakte van 2,7 km².

Plaats in Rogaland
Stad in Noorwegen
Karmøy
Voormalige gemeente in Rogaland